

Примечания

См. также 
 Список остатков сверхновых

Ссылки 
 Гарвард-Смитсонианский Астрофизический Центр
 Les Supernovae 2004

Списки сверхновых по годам
Астрономические объекты, открытые в 2004 году